Sèmèrè steht für:

 Sèmèrè I, Arrondissement in Benin
 Sèmèrè II, Arrondissement in Benin